Ляньхуа (кинокомпания) — одна из крупнейших кинокомпаний Китая в 1930-х годах.
 Ляньхуа (уезд) — уезд городского округа Пинсян провинции Цзянси (КНР).